Kostelů zasvěcených svatému Martinovi z Tours nebo svatému Martinovi z Dumia je více:

Česko

Hlavní město Praha 
 Kostel svatého Martina (Lipany)
 Kostel svatého Martina (Řepy)
 Kostel svatého Martina ve zdi (Staré Město)

Středočeský kraj 
Okres Benešov
 Kostel svatého Martina (Kamberk)
 Kostel svatého Martina (Měchnov)
 Kostel svatého Martina (Postupice)
 Kostel svatého Martina (Sázava)
 Kostel svatého Martina (Tožice)
 Kostel svatého Martina (Vrchotovy Janovice)
Okres Beroun
 Kostel svatého Martina (Cerhovice)
Okres Kladno
 Kostel svatého Martina (Zvoleněves)
Okres Kolín
 Kostel svatého Martina (Rostoklaty)
 Kostel svatého Martina (Zibohlavy)
Okres Kutná Hora
 Kostel svatého Martina (Červené Janovice)
 Kostel svatého Martina (Nové Dvory) – součást zámku Nové Dvory
 Kostel svatého Martina (Petrovice II)
Okres Mělník
 Kostel svatého Martina (Kostelec nad Labem)
 Kostel svatého Martina (Mšeno)
 Kostel svatého Martina (Vidim)
Okres Mladá Boleslav
 Kostel svatého Martina (Dražice)
 Kostel svatého Martina (Horní Slivno)
 Kostel svatého Martina (Luštěnice)
Okres Nymburk
 Kostel svatého Martina (Sloveč)
Okres Praha-východ
 Kostel svatého Martina (Kostelní Střimelice)
 Kostel svatého Martina (Kozojedy)
 Kostel svatého Martina z Tours (Líbeznice)
Okres Praha-západ
 Kostel svatého Martina (Tursko)
Okres Příbram
 Kostel svatého Martina (Sedlčany)
 Kostel svatého Martina (Tochovice)
Okres Rakovník
 Kostel svatého Martina (Mšecké Žehrovice)
 Kostel svatého Martina (Olešná)
 Kostel svatého Martina (Všesulov)
 Kostel svatého Martina (Zbečno)

Jihočeský kraj 
Okres České Budějovice
 Kostel svatého Martina (Bošilec)
 Kostel svatého Martina (Střížov)
 Kostel svatého Martina (Žimutice)
Okres Český Krumlov
 Kostel svatého Martina (Polná na Šumavě)
Okres Písek
 Kostel svatého Martina (Bernartice)
Okres Prachatice
 Kostel svatého Martina (Nicov)
 Kostel svatého Martina (Nový Svět)
Okres Strakonice
 Kostel svatého Martina (Chelčice)
 Kostel svatého Martina (Radomyšl)
 Kostel svatého Martina (Střelské Hoštice)
Okres Tábor
 Kostel svatého Martina (Mladá Vožice)

Plzeňský kraj 
Okres Domažlice
 Kostel svatého Martina (Blížejov)
 Kostel svatého Martina (Klenčí pod Čerchovem)
Okres Klatovy
 Kostel svatého Martina (Beňovy)
Okres Plzeň-město
 Kostel svatého Martina (Chválenice)
Okres Plzeň-sever
 Kostel svatého Martina (Horní Sekyřany)
 Kostel svatého Martina (Strážiště)
 Kostel svatého Martina (Všeruby)
Okres Rokycany
 Kostel svatého Martina (Přívětice)
Okres Tachov
 Kostel svatého Martina (Damnov)
 Kostel svatého Martina (Křivce)
 Kostel svatého Martina (Racov)

Karlovarský kraj 
Okres Karlovy Vary
 Kostel svatého Martina (Nejdek)
Okres Sokolov
 Kostel svatého Martina (Jindřichovice)

Ústecký kraj 
Okres Děčín
 Kostel svatého Martina (Markvartice)
Okres Chomutov
 Kostel svatého Martina (Soběsuky)
 Kostel svatého Martina (Vejprty)
Okres Litoměřice
 Kostel svatého Martina (Mlékojedy)
 Kostel svatého Martina (Nížebohy)
 Kostel svatého Martina (Robeč)
 Kostel svatého Martina (Solany)
 Kostel svatého Martina (Velemín)
Okres Louny
 Kostel svatého Martina (Břvany)
 Kostel svatého Martina (Domoušice)
 Kostel svatého Martina (Kozly)
 Kostel svatého Martina (Minice)
 Kostel svatého Martina (Očihov)
 Kostel svatého Martina (Vidhostice)
Okres Teplice
 Kostel svatého Martina (Rtyně)
Okres Ústí nad Labem
 Kostel svatého Martina (Lipová)

Liberecký kraj 
Okres Jablonec nad Nisou
 Kostel svatého Martina (Zlatá Olešnice)
Okres Liberec
 Kostel svatého Martina (Dolní Oldřiš)

Královéhradecký kraj 
Okres Jičín
 Kostel svatého Martina (Libuň)
 Kostel svatého Martina (Údrnice)
Okres Trutnov
 Kostel svatého Martina (Javorník)

Pardubický kraj 
Okres Chrudim
 Kostel svatého Martina (Hrochův Týnec)
 Kostel svatého Martina (Chrašice)
 Kostel svatého Martina (Ronov nad Doubravou)
 Kostel svatého Martina (Slatiňany)
Okres Pardubice
 Kostel svatého Martina (Turkovice)
 Kostel svatého Martina z Tours (Holice)
Okres Svitavy
 Kostel svatého Martina (Dolní Újezd)
Okres Ústí nad Orlicí
 Kostel svatého Martina (Zámrsk)

Kraj Vysočina 
Okres Havlíčkův Brod
 Kostel svatého Martina z Tours (Dolní Město)
Okres Jihlava
 Kostel svatého Martina (Třešť)
Okres Pelhřimov
 Kostel svatého Martina (Onšov)
 Kostel svatého Martina (Rovná)
Okres Třebíč
 Kostel svatého Martina (Biskupice)
 Kostel svatého Martina (Budkov)
 Kostel svatého Martina (Čáslavice)
 Kostel svatého Martina (Kralice nad Oslavou)
 Kostel svatého Martina z Tours (Třebíč)
Okres Žďár nad Sázavou
 Kostel svatého Martina (Horní Bory)
 Kostel svatého Martina (Jámy)
 Kostel svatého Martina (Rovečné)
 Kostel svatého Martina (Věžná)

Jihomoravský kraj 
Okres Blansko
 Kostel svatého Martina (Blansko)
Okres Brno-venkov
 Kostel svatého Martina (Dolní Loučky)
 Kostel svatého Martina (Rosice)
 Kostel svatého Martina z Tours (Zbýšov)
Okres Hodonín
 Kostel svatého Martina (Dambořice)
 Kostel svatého Martina (Starý Poddvorov)
 Kostel svatého Martina (Strážnice)
Okres Vyškov
 Kostel svatého Martina (Luleč)
Okres Znojmo
 Kostel svatého Martina (Šatov)
 Kostel svatého Martina (Žerotice)

Olomoucký kraj 
Okres Jeseník
 Kostel svatého Martina (Dolní Skorošice)
Okres Olomouc
 Kostel svatého Martina (Měrotín)
Okres Prostějov
 Kostel svatého Martina (Mořice)
 Kostel svatého Martina (Ptení)
Okres Šumperk
 Kostel svatého Martina (Rohle)
 Kostel svatého Martina (Žárová)

Moravskoslezský kraj 
Okres Bruntál
 Kostel svatého Martina (Bohušov)
 Kostel svatého Martina (Krnov)
 Kostel svatého Martina (Široká Niva)
Okres Frýdek-Místek
 Kostel svatého Martina (Frýdek-Místek)
Okres Nový Jičín
 Kostel svatého Martina (Frenštát pod Radhoštěm)
 Kostel svatého Martina (Šenov u Nového Jičína)
 Kostel svatého Martina (Tošovice)
Okres Opava
 Kostel svatého Martina (Dolní Benešov)

Zlínský kraj 
Okres Kroměříž
 Kostel svatého Martina (Pačlavice)
Okres Uherské Hradiště
 Kostel svatého Martina (Bánov)
 Kostel svatého Martina (Buchlovice)
Okres Vsetín
 Kostel svatého Martina (Veselá)
Okres Zlín
 Kostel svatého Martina (Pozlovice)
 Kostel svatého Martina (Tlumačov)

Zaniklé kostely 
 Kostel svatého Martina (Brtníky) (zbořen v roce 1975)
 Kostel svatého Martina (Lidice) (zbořen nacisty)
 Kostel svatého Martina (Rusová) (zbořen v roce 1971)
 Kostel svatého Martina (Tuchomyšl)
 Kostel svatého Martina (Velké Chvojno)

Spoluzasvěceno 
 Kostel svatého Martina a Navštívení Panny Marie (Liběšice)
 Kostel svatého Martina a Panny Marie Sedmibolestné (Ondřejovice)
 Kostel svatého Martina a Prokopa (Karlík)
 Kostel svatého Martina a Prokopa (Plzeň)
 Kostel svatého Jiří a svatého Martina (Martínkovice)

Další země 

 Kostel svatého Martina (Gasny)
 Kostel Saint-Martin-des-Champs (Paříž)

 San Martino (Benátky)

 Kostel svatého Martina (Brémy)
 Kostel svatého Martina (Nebelschütz)

 Kostel svatého Martina (Cieszowa)
 Kostel svatého Martina (Ćwiklice)

 Kostel svatého Martina (Ladis)

 Kostel svatého Martina (Banka)
 Kostel svatého Martina (Drahovce)
 Kostel svatého Martina (Hradiště pod Vrátnom)
 Kostel svatého Martina (Jarok)
 Kostel svatého Martina (Lipany, okres Sabinov)
 Kostel svatého Martina (Malé Hoste)
 Kostel svatého Martina (Martin)
 Kostel svatého Martina (Martinček)
 Kostel svatého Martina (Moravany nad Váhom)
 Kostel svatého Martina (Sikenička)
 Kostel svatého Martina (Šurany)
 Kostel svatého Martina (Trstená)
 Kostel svatého Martina (Vrbové)

Související články 
 Katedrála svatého Martina
 Rotunda svatého Martina (Kostelec u Křížků)
 Rotunda svatého Martina (Vyšehrad)

Externí odkazy